Distinguished Flying Cross  – onorificenza militare britannica
Distinguished Flying Cross  – onorificenza militare statunitense